Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów na Żużlu 1985 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Per Jonsson. Oficjalnie rozegrane pod szyldem indywidualnych mistrzostw Europy juniorów.

Finał 
 14 lipca 1985 r. (niedziela),  Abensberg - Stadion Motorstadion

Bibliografia 
 Wyniki finału IMEJ 1985

1985
1985 w sporcie żużlowym